O Dream 5: Light Weight Grandprix 2008 Final Round foi um evento de MMA da série DREAM. Foi a final do torneio de pesos-leves  realiazada no dia 21 de julho de 2008 em Osaka, Japão.

Confrontos

 Confronto dos Leves
 Daisuke Nakamura vs.  Andy Ologun
Nakamura vence por submission (Chave de Braço) aos 3:41 do 1º round.

 Grand Prix dos Leves Semi Final
 Shinya Aoki vs.  Caol Uno
Aoki vence por decisão unanime (3-0).

 Grand Prix dos Leves Semi Final
 Eddie Alvarez vs.  Tatsuya Kawajiri
Alvarez vence por TKO (Socos) aos 7:35 do 1º round.

 Grand Prix dos Leves luta reserva
 Joachim Hansen vs.  Kultar Gill
Hansen vence por submission (Chave de Braço) aos 2:33 do 1º round.

 Confronto dos Pesos Penas
 Joseph Benavidez vs.  Junya Kudo
Benavidez vence por submission (Guilhotina) aos 2:42 do 1º round.

 Confronto dos Meios-Médios
 Motoki Miyazawa vs.  Kuniyoshi Hironaka
Hironaka vence por TKO (interrupção médica devido a corte) aos 8:57 do 1º round.

 Confronto dos Pesos Penas
 Hideo Tokoro vs.  Takeshi Yamazaki
Tokoro vence por decisão unanime (3-0).

 Confronto dos Médios
 Yoshihiro Akiyama vs.  Katsuyori Shibata
Akiyama vence por submission (Golpe keikogi) aos 6:34 do 1º round.

 Confronto dos Pesos Pesados
 Alistair Overeem vs.  Mark Hunt
Overeem vence por submission (keylock) a 1:11 do 1º round.

 Grand Prix dos Leves Final
 Shinya Aoki vs.  Joachim Hansen*
Hansen vence por TKO (socos) aos 4:19 do 1º round, tornando-se o Primeiro Campeão Peso Leve do DREAM.

* Hansen teve que substituir Alvarez devido a um corte que sofreu na luta contra Kawajiri.

Confrontos do Grand prix

** Substituto.

Ligações externas
 Sobre o DREAM.5

Eventos de artes marciais mistas
2008 no desporto